

Astronomia 
 T7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 T7 – codice vettore IATA di Twin Jet

Medicina 
 T7 – settima vertebra toracica
 T7 – settimo nervo spinale toracico

Biologia
 Fago T7 – virus batteriofago

Altro 
 Sojuz T-7 – missione del programma Sojuz
 T7 – prototipo di autoblindo americano